Il grande disegno (The Dark Design) – romanzo di Philip José Farmer del 1977
 Il grande disegno (The Grand Design) – saggio di Stephen Hawking e Leonard Mlodinow del 2010